Bozen (Italiaans: Bolzano) kan verwijzen naar:
Zuid-Tirol, een provincie in de Italiaanse regio Trentino-Zuid-Tirol
Bozen (stad), de hoofdstad van deze provincie

Zie ook 
 Bożeń
 Bözen
 Bozen Green